Мария Доротея София Эттинген-Эттингенская (; 29 декабря 1639, Эттинген — 29 июня 1698, Нюртинген) — вторая супруга герцога Эберхарда III Вюртембергского.

Биография 
Мария Доротея София — пятый ребёнок графа Иоахима Эрнста Эттинген-Эттингенского (1612—1659) из протестантской ветви Эттингенского дома и третий ребёнок его второй супруги графини Анны Доротеи Гогенлоэ-Нейенштейн-Глейхенской (1621—1643).

20 июля 1656 года в Ансбахе 16-летняя Мария Доротея София вышла замуж за герцога Эберхарда III, первая жена которого Анна Екатерина Доротея Сальм-Кирбургская скончалась 7 июня 1655 года.

После смерти мужа Мария Доротея София проживала во дворце Кирххайм, а после пожара в нём ей в качестве вдовьих владений был предоставлен Нюртингенский дворец.

Потомки 
В браке с Эберхардом III родились:
 Георг Фридрих (1657—1685), погиб
 сын (1659)
 Альбрехт Кристиан (1660—1663)
 Людвиг (1661—1698)
 Иоахим Эрнст (1662—1663)
 Филипп Зигмунд (1663—1669)
 Карл Фердинанд (1667—1668)
 Иоганн Фридрих (1669—1693), умер после дуэли
 София Шарлотта (1671—1717), замужем за герцогом Иоганном Георгом II Саксен-Эйзенахским (1665—1698)
 Эберхард (1672)
 Эмануэль Эберхард (1674—1675)

Все дети Марии Доротеи Софии и Эберхарда умерли бездетными.

Предки

Примечания

Литература 
 Joachim Fischer in: Sönke Lorenz, Dieter Mertens, Volker Press (Hrsg.): Das Haus Württemberg. Ein biographisches Lexikon. Kohlhammer, Stuttgart 1997, ISBN 3-17-013605-4, S. 156—157

Ссылки 
 genealogy.euweb.cz

Немецкие принцессы
Герцогини Вюртембергские
Эттингены